Saxofoonconcert (Gotkovsky), door Ida Gotkovsky uit 1980
 Saxofoonconcert (Holbrooke), door Joseph Holbrooke uit 1927
 Saxofoonconcert (Hosokawa), door Toshio Hosokawa uit 1999
 Saxofoonconcert nr. 1 (Koppel), door Anders Koppel uit 1992
 Saxofoonconcert nr. 2 (Koppel), door Anders Koppel uit 2003
 Concert voor altsaxofoon en harmonieorkest, door David Maslanka uit 1999
 Sopraansaxofoonconcert, door Kalevi Aho uit 2014/2015
 Sopraansaxofoonconcert, door Alan Hovhaness uit 1980